Гиш () — фамилия:
 Гиш, Аннабет (род. 1971) — американская актриса
 Гиш, Дороти (1898—1968) — американская актриса
 Гиш, Лиллиан (1893—1993) — американская актриса
 Гиш, Лу (1967—2006) — американская актриса.

Топоним 
 Гиш — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.